Banu Barakat de la Meca, branca dels xerifs de la Meca
 Banu Barakat (dinastia iemenita)